Josef Fořt  ist der Name folgender Personen:

* Josef Fořt (Politiker, 1850) (1850–1929), österreichisch-ungarischer Politiker und Ökonom
 Josef Fořt (Politiker, 1924) (* 1924), tschechischer Politiker